Premjer-Liga 2010 (Kazachs Премьер-Лига) was het negentiende seizoen van de Premjer-Liga.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen is de volgende club van naam veranderd:

Kort overzicht van het seizoen
Het negentiende seizoen van de Premjer-Liga werd gespeeld van 22 maart t/m 6 november 2010.

Op 20 maart 2009 had de Qazaqstannıñ futbol federacïyası al bekendgemaakt dat de Premjer-Liga dit seizoen uit twaalf clubs zou bestaan; de competitie-opzet was nu dezelfde als die uit 2002: van 22 maart tot 14 augustus streden de 12 ploegen tweemaal tegen elkaar; van 22 augustus t/m 6 november streden de bovenste zes ploegen nogmaals tweemaal tegen elkaar om het kampioenschap en de Europese startbewijzen, de onderste zes om degradatie te ontlopen. Alle resultaten en punten uit de voorronde werden meegenomen.

Na vier tweede plaatsen mocht Tobıl FK Qostanay eindelijk het kampioenschap vieren; dat deed de club door één punt meer te behalen dan de ploeg die de afgelopen drie jaar kampioen was geworden: Aqtöbe FK. Die club plaatste zich voor de Europa League, net als nummer drie, Ertis FK Pavlodar en de verliezend bekerfinalist, Şaxter FK Qarağandı. Bekerwinnaar was dit jaar voor het eerst Lokomotïv FK Astana, maar die club bestond nog steeds geen drie jaar en mocht dus nog niet meedoen in Europees verband. Winnaar van de tweede Supercup was - eveneens voor de tweede maal - Aqtöbe FK.

Topscorer werd voor de tweede maal de Oezbeek Ulug'bek Baqoyev van kampioen Tobıl FK Qostanay.

Nieuw in de competitie waren Qayrat FK Almatı (dat op de 10de plaats eindigde) en Aqjayıq FK Oral (dat op de voorlaatste plaats eindigde en dus meteen weer degradeerde). De andere degradant was Oqjetpes FK Kökşetaw, dat vorig seizoen nog in extremis gered was door de gedwongen degradatie van Vostok FK Öskemen.

Clubs

Kaart

Voorronde

Eindstand 2010

Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2010

Kampioenscompetitie

Eindstand 2010

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2010

Degradatiecompetitie

Eindstand 2010

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2010

Topscorers 2010

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2010

Externe links
  Statistieken op de site van de RSSSF
  Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2010